Грейсток () — деревня и община на крайнем северо-западе Англии, входящая в состав церемониального графства Камбрия. Находится в 6,4 километра к западу от города Пенрит. Население согласно переписи 2001 года — 733 человека.

Достопримечательности 
 Приходская церковь святого Андрея, датирующаяся XIII веком.
 , построенный бароном Грейстока в XVI веке, который занимает площадь более 3000 акров (больше 12 км²) в парке.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Грейсток
 Замок Грейсток

Общины Камбрии
Населённые пункты Камбрии